DIRC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 478 амінокислот, а молекулярна маса — 52 088.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки